Baek Min-hyun (n.12 ianuarie 1985, Seul, Coreea de Sud) este un actor sud-coreean.

Seriale
While You Were Sleeping (SBS, 2011)
Empress Chun Chu (KBS2, 2009)
My Sister (MBC, 2006)

Filme
Arang (2006)

Legături externe 
Profile (nate) 
HanCinema

Actori sud-coreeni